Фамилия:
 Рюдель, Гюнтер (1883—1950) — один из высших офицеров люфтваффе, генерал-полковник зенитных войск (1 ноября 1942 года).
 Жофре Рюдель (до 1113—1170) — провансальский трубадур.